McGauran ist der Familienname folgender Personen:

 Julian McGauran (* 1957), australischer Politiker
 Peter McGauran (* 1955), australischer Politiker